Breathless bezeichnet:
 ein Album von Dan Reed Network, siehe Breathless (Album)
 ein Album von Kenny G, siehe Breathless (Kenny-G-Album)
 eine spanische Thrash-Metal-Band, siehe Breathless (spanische Band)
 eine englische Rockband, siehe Breathless (englische Band)
 den englischen Titel des Gangsterfilms Außer Atem aus dem Jahr 1960
 den Originaltitel des Films Atemlos, aus dem Jahr 1983
 einen südkoreanischen Film aus dem Jahr 2009, siehe Breathless (2009)
 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2012, siehe Breathless – Immer Ärger mit Dale!